Кутище — название населённых пунктов:
.

Украина 
 Кутище — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.
 Кутище — село в Бродовском районе Львовской области.
 Кутище — село в Любарском районе Житомирской области.
 Кутище — село в Малинском районе Житомирской области.